Amerlunnguaq bezeichnet:
 Amerlunnguaq (Sund, Maliffik), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Amerlunnguaq (Sund, Simiutaq), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland